Палау:

 Палау — острівна держава у Мікронезії.
 Палау — один з народів держави Палау.
 Палау — мікронезійська мова, якою розмовляє насеелння держави Палау та острову Гуам (США).
 Палау () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Ольбія-Темпіо.
 Палау (Коауїла) (мекс. Palaú) — місто та муніципалітет в Мексиці, входить до штату Коауїла.
 Луїс Палау (1896—1971) — аргентинський шахіст, міжнародний майстер (1965).